Дом Республики:
 Дом Республики (Уфа)
 Дом Республики (Саранск)